

Viseu